Ankrah ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Arthur Ankrah (1915–1992), ghanaischer Politiker und Staatschef von Ghana
 Lydia Ankrah (* 1973), ghanaische Fußballspielerin
 Roy Ankrah († 1995), ghanaischer Boxer